Эйжен Антонович Поч (; род. 1939) — советский, латвийский государственный деятель, дипломат.

Член КПСС. На дипломатической работе с 1970 года. Был первым секретарём Посольства СССР в США, генеральным консулом СССР в Индонезии.

В 1989—1990 годах — министр иностранных дел Латвийской ССР.

С 14 августа 1990 года по 31 декабря 1992 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации (с 1991) в Замбии.

Примечания

Ссылки 
 Интервью Э. Почса

Министры иностранных дел Латвии
Народные комиссары и министры Латвийской ССР
Послы СССР в Замбии
Послы Российской Федерации в Замбии
Кабинет Вилниса Эдвина Бресиса
Члены КПСС